Пафнутий:

 Пафнутий — мужское имя.
 Пафнутий (Овчинников) (1827—1907) — деятель старообрядчества и единоверия.
 Пафнутий (Федосеев) (1863—1939) — епископ Русской православной старообрядческой церкви в Румынии, митрополит Белокриницкий.
 Пафнутий (Шикин) (1815—1890) — епископ Древлеправославной Церкви Христовой.
 Пафнутий (ум. 1627) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Тверской и Кашинский.
 Пафнутий (ум. 1570) — епископ Русской церкви, епископ Суздальский и Тарусский.
 Пафнутий (ум. 1611) — епископ Русской православной церкви, митрополит Сарский и Подонский.
 Пафнутий Боровский (1394—1477) — православный святой и монах.